Германский генеральный штаб () — в военной истории Германии — специальный корпус штабных офицеров, обеспечивающих работу высшего военного командования, а также специальный институт, орган высшего командования различными видами вооружённых сил.

Прусский период 
Прусский Генеральный штаб стал результатом , проводившейся в 1807—1814 годах. Предшественником Генерального штаба был образованный в 1787 году Квартирмейстерский штаб прусской армии, который представлял собой группу адъютантов и офицеров инженерных войск. Прусская военная реформа, и в частности создание Генерального штаба, явились результатами тех выводов, которые правительство Пруссии сделало из поражений прусской армии в войнах с Наполеоном.

Начиная с 1803 года, и особенно после поражений 1806 года усилиями  и Массенбаха Генеральный штаб стал чётко регламентированной организацией, ответственной за топографию, теорию военного дела и оперативное планирование.

С 1808 года под руководством Шарнхорста Генеральный штаб стал центральным органом управления во вновь основанном военном министерстве. Подготовка кадров для Генерального штаба была возложена на Прусскую военную академию, созданную Шарнхорстом в 1810 году. К армейским бригадам, также сформированным в рамках реформы, были прикреплены офицеры Генерального штаба, тем самым Генеральный штаб стал своего рода центром нервной системы прусской армии.

В 1813—1815 годах прусским Генштабом под руководством сначала Шарнхорста (до июня 1813 года), а затем Гнейзенау были подготовлены оперативные планы войны против Наполеона. В частности, планы прусского Генштаба лежали в основе взятия Парижа в 1814 году и битвы при Ватерлоо.

Прусский Генштаб показал свою высокую эффективность в ходе освободительной войны против Франции и объединительных войн. Военное планирование осуществлялось им на военно-научной базе. Деятельность Генштаба включала в себя изучение опыта боевых действий, разработку перспективных планов (в зависимости от политической ситуации), развитие картографической базы, решение вопросов управления и военной логистики, в том числе осуществлялся контроль за развитием дорожной сети с военной точки зрения. Настойчиво проводилась линия, согласно которой каждый офицер должен иметь личный подход к исполнению полученных приказов, поскольку при заданной цели он сам должен принимать решения о путях её достижения.

Демонстрацией мощи Большого Генерального штаба стала битва при Садовой в 1866 году, в которой тогдашнему руководителю Генштаба Хельмуту фон Мольтке удалось одновременно привести три прусские армии на поле сражения, в результате чего была разгромлена вражеская армия.

Выражение по-генштабному (generalstabsmäßig) до сих пор широко распространено в немецком языке как обозначение качественного плана, ничего не оставляющего на волю случая. В своё время прусский Большой Генеральный штаб считался образцом для других армий. Иностранные государства командировали офицеров в Берлин для изучения его работы или просили прислать немецких генштабистов в качестве инструкторов.

Руководители Генерального штаба в прусский период

С момента введения должности начальника Генерального штаба:

 Генерал-лейтенант Мюффлинг — с 11 января 1821 по 21 января 1829.
 Генерал от инфантерии Краузенек — с 29 ноября 1829 по 13 мая 1848.
 Генерал от кавалерии  — с 13 мая 1848 по 7 октября 1857.
 Генерал-фельдмаршал Мольтке — с 29 октября 1857 по 10 августа 1888.

Во времена Германской империи 

В имперский период система Генерального штаба включала в себя центральный «Большой Генеральный штаб» в Берлине, штабы соединений и прикомандированных к дивизиям офицеров Генерального штаба. Начальник Генерального штаба являлся шефом всех офицеров Генерального штаба, независимо от места их службы. Еще в Пруссии при Мольтке Генеральный штаб и его начальник приобрели особое политическое значение. Это значение определялось правом прямого доклада кайзеру как верховному главнокомандующему, что предоставляло возможность принимать решения в обход канцлера и рейхстага.

Руководители Большого Генерального штаба

 Генерал-фельдмаршал Мольтке — с 28 октября 1857 до 10 августа 1888. Мольтке был последним шефом прусского Генерального штаба и первым шефом Большого Генерального штаба.
 Генерал от кавалерии фон Вальдерзее — с 10 августа 1888 до 7 февраля 1891.
 Генерал от кавалерии Альфред фон Шлиффен — с 7 февраля 1891 до 1 января 1906.
 Генерал-полковник Мольтке младший — с 1 января 1906 года до 14 сентября 1914.
 Генерал от инфантерии фон Фалькенхайн — с 14 сентября 1914 до 29 августа 1916.
 Генерал-фельдмаршал фон Гинденбург — с 29 августа 1916 до 3 июля 1919.
Первые генерал-квартирмейстеры при Гинденбурге:
 Генерал от инфантерии Людендорф — с 29 августа 1916 до 26 октября 1918.
 Генерал-лейтенант Грёнер — с 30 октября 1918 до 15 июля 1919.

При Веймарской республике 
Германский генеральный штаб был ликвидирован в 1919 году, но стал восстанавливаться с 1920 года. С 1932 года он начал осуществлять тайную программу расширения рейхсвера.

В годы национал-социализма 
К 1938 в Германии сложилась сложная организационная система генерального штаба. Эта система включала штаб оперативного руководства, входивший в Верховное командование вооружёнными силами (ОКВ), генеральные штабы сухопутных войск, авиации, флота. Основную роль в руководстве вооружёнными силами на фронтах играл Генштаб сухопутных войск (ОКХ).

После второй мировой войны 
Генеральный штаб был расформирован в рамках процесса демилитаризации Германии и восстановлен только в ноябре 1957 года. В октябре 2012 года он был снова упразднён: на замену ему пришло .

Примечания

Ссылки 
Книги и статьи

 
 
 
 

Веб-ссылки

Военное управление
Военная история Германии
Германии